Bloemgracht (Amsterdam), gracht in de Nederlandse stad Amsterdam
Bloemgracht (Utrecht), gracht in de Nederlandse stad Utrecht die vandaag de dag Kruisvaart heet
Bloemgracht (Zaandam), straat in Zaandam